Hrib (Preddvor)
Hrib (Šmarješke Toplice)